Přebuz (Duits: Frühbuß) is een Tsjechische gemeente in de regio Karlsbad, en maakt deel uit van het district Sokolov.
Přebuz telt 83 inwoners.

Gemeente in Sokolov